Музеи естествознания (, , ):

 Музей естествознания (Бамберг)
 Музей естествознания (Вена)
 Музей естествознания (Лейпциг)
 Музей естествознания (Лондон)
 Музей естествознания (Хельсинки)

Музеи естественной истории:
 Музей естественной истории в Улан-Баторе
 Музей естественной истории (Ираклион) в Ираклионе, Крит
 Американский музей естественной истории в Нью-Йорке
 Гарвардский музей естественной истории, Кембридж, Массачусетс
 Национальный музей естественной истории, Вашингтон
 Дарвиновский музей, Москва
 Национальный музей естественной истории (Париж)
 Redpath Museum, гор. Квебек
 Музей естественной истории в Кигали (Руанда)
 Музей естественной истории (Мозамбик)